Palác Kinských může být:

Palác Kinských – významný rokokový palác v Praze na Staroměstském náměstí (někdy nazývaný Goltz-Kinských)
Palác Kinských (Malá Strana) – renesanční palác v Praze na Malé Straně (též nazývaný Dům u Zlaté Koruny)
Palác Kinských (Vídeň) – barokní městský palác ve Vídni
Letohrádek Kinských – pozdně klasicistní vila v Kinského zahradě v Praze na Smíchově (nově též nazývaná Musaion)